Qarsorsat bezeichnet:
 Qarsorsat (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qarsorsat (Fjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland